Municípios do Brasil
Bom Jesus do Tocantins (Pará)
Bom Jesus do Tocantins (Tocantins)

Desambiguações de topônimos